Erva-doce pode referir-se a três espécies vegetais muito usadas na culinária e fitoterapia:

 Pimpinella anisum, também conhecida como anis
 Foeniculum vulgare, também conhecida como funcho, funcho-doce, funcho de Florença ou fiolho
 Anethum graveolens, também conhecida como aneto ou endro

Desambiguação